Крішна Дас, при народженні Джеффрі Каґель (31 травня, 1947, Лонг-Айленд, Нью-Йорк) — американський співак, виконавець кіртанів — індуїстських релігійних пісень.
 Хіма Дас (англ. Hima Das, 9 січня 2000) — індійська легкоатлетка, яка спеціалізується в спринті, чемпіонка світу 2018 року серед юніорів.
 Нандіта Дас, Нандіта Дас (гінді नंदिता दास, англ. Nandita Das; рід. 7 листопада 1969, Нью-Делі, Індія) — індійська актриса і режисер. 
 Дас (кат. Das, вимова літературною каталанською [das]) - муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії. 
 Бгаґван Дас (*राजा भगवंत दास, 1537(1537) —10 грудня 1589) — раджпутський махараджа.